ECF se može odnositi na:

 Ekstracelularni fluid, telesna tečnost izvan ćelija
 Elektrohemijska fluorinacija, tehnologija za produkciju fluorougljenika
 ECF, hemoterapijski režim za tretman raka želuca i jednjaka, koji se sastoji od epirubicina, cisplatina, i fluorouracila